Элу () — арабская фамилия.
 Известные носители
 Слим Элу, Карлос (род. 1940) — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, один из богатейших людей планеты.
 Элу, Шарль (1913—2001) — президент Ливана (1964—1970).

См. также 
 Элу Тингол